Такмичење у троскоку за мушкарце на 4. Светском првенству у атлетици на отвореном 1993. одржано је 15. и 16. августа на стадиону „Готлиб Дајмлер“ у Штутгарту (Немачка)

Титулу светског првака освојену у Токију 1991. бранио је Кени Харисон из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 46 такмичара из 31 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)

Рекорди 
Листа рекорда у мушком троскоку пре почетка светског првенства 13. августа 1993. године.

Најбољи резултати у 1993. години 
Десет најбољих светских троскокаша пре првенства (13. августа 1993), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовала су на СП 1993.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. августа 1993. у 11:00. Такмичари су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 17,00 м (КВ). Норму је испунило 4 такмичара, а осталих 9 у финале се пласирало на основу резултата (кв).,,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичења је одржано је 16. августа 1993. у 19:00.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1993. на сајту WA
 Резултати у троскоку на сајту WA

 

Троскок за жене
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном